Monilioza – grupa chorób roślinnych wywołanych przez pasożytnicze grzyby z rodzaju Monilinia:
 brunatna zgnilizna drzew pestkowych – choroba wywołana przez Monilinia laxa i Monilinia fructigena
 brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych – choroba wywołana przez Monilinia fructigena